Переспівська сільська рада — Волинська область, Рожищенський район
 Переспівська сільська рада — Львівська область, Сокальський район